O Campeonato Gaúcho de Futebol Amador de 2013 é a 60ª edição da principal competição da categoria no Rio Grande do Sul. Um total de onze equipes estão atrás do título de campeão amador do estado.

Participantes 
 12 Horas (Porto Alegre)
 Botafogo (Fagundes Varela)
 Colorado (Não-me-toque) 
 Ibirubá (Ibirubá)
 Juventude Operária (Ibirubá)
 Nova Petrópolis (Nova Petrópolis)
 Serrano (Canela)

Primeira Fase

Grupo A 

|}

Grupo B 

|}

Fase Final

Premiação 

Campeonato Gaúcho de Futebol